159011 Radomyshl – asteroide della fascia principale
 Radomyšl' – città dell'Ucraina
 Radomyšl – comune mercato della Repubblica Ceca